Сезон 1969—1970 у Національній лізі А — 73-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Базель.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1970
Швейцарія
Швейцарія
1969 у швейцарському спорті
1970 у швейцарському спорті